Nositelé jména Ludvík Ferdinand Pruský:

 Ludvík Ferdinand Pruský (1772–1806) – vnuk pruského krále Fridricha Viléma I.
 Ludvík Ferdinand Pruský (1907–1994) – syn pruského korunního prince Viléma a vnuk císaře Viléma II.
 Ludvík Ferdinand Pruský (1944–1977) – syn Ludvíka Ferdinanda Pruského (1907–1994)
 Ludvík Ferdinand Pruský (2013) – vnuk Ludvíka Ferdinanda Pruského (1944–1977)